Князь Иван Данилович Клубков-Мосальский по прозванию Хромой (ум. 1627) — московский дворянин и воевода во времена правления Ивана IV Грозного, Фёдора Ивановича, Бориса Годунова и Михаила Фёдоровича. Рюрикович в XXI колене.

Биография 
Сын князя и головы Данилы Ивановича Клубкова-Мосальского.

Московский дворянин, записан в Боярском списке 1577 года с пометой «изменил». В 1598 году в числе дворян московских подписался на грамоте об избрании царём Бориса Годунова.

Присягнул на верность Лжедмитрию I, и на его свадьбе с Мариной Мнишек, был в числе поезжан. В 1606 году вместе с князем Василием Фёдоровичем Мосальским изменил царю Василию IV Шуйскому и присоединился к восстанию Болотникова. В 1607 году, предводительствуя отрядами мятежников, был разбит царскими войсками в битве под Серебряными Прудами и взят в плен.

По челобитью боярина и дворецкого Василия Михайловича Рубца Мосальского, с братию и племянниками, ставит подпись на грамоте королю Сигизмунду III, чтобы за ними утвердили их прежнюю вотчину — город Мосальск с волостями и получают на то подтвердительную грамоту (5 декабря 1610).

Воевода в Серпухове (1614—1615, 1618—1619 и 1621). Обедал у царя Михаила Фёдоровича (5 марта и 28 июля 1626).

Жена Мария, владели поместьями в Окологородном стане Рязанского уезда.

Умер в 1627 году бездетным.

Примечания

Литература 
 Древняя Российская вивлиофика. Т. VIII.
 

Умершие в 1627 году
Иван Данилович Хромой
Дворяне московские
Воеводы Серпухова
Персоналии:Смутное время